Предчувствие:
 Предчувствие — интуитивное прогнозирование наступления чего-либо.
 «Предчувствие» — стихотворение Пушкина 1828 года.

Фильмы 
 «Предчувствие» — чехословацкий фильм 1947 года.
 «Предчувствие» — американский фильм ужасов 1972 года.
 «Предчувствие» — молдавская драма 1992 года.
 «Предчувствие» — японский фильм ужасов 2004 года.
 «Предчувствие» — американский триллер 2007 года.
 «Предчувствие» — 16-серийный российский сериал 2013 года.
 «Предчувствие» — украинский драматический художественный фильм 2020 года.

См. также 
 Прекогниция
 Предсказание

Примечания